Entro in pass – album de Il Pagante del 2016
 Entro in pass – singolo de Il Pagante del 2012